Viktoryja Azaranka e Maks Mirny hanno battuto in finale Meghann Shaughnessy e Leander Paes 6-4, 7-6(6).

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Alicia Molik /  Mike Bryan (secondo turno)
 Yan Zi /  Mark Knowles (semifinali)
 Mara Santangelo /  Paul Hanley (primo turno)

 Květa Peschke /  Martin Damm (secondo turno)
 Cara Black /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Elena Lichovceva /  Daniel Nestor (primo turno)
 Chuang Chia-jung /  Jonathan Erlich (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2007
ATP Tour 2007